Nava de Béjar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nava de Béjar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Nava de Béjar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar